Je cours peut faire référence à  :
 Je cours, chanson et un single de 2011 par le chanteur belge Stromae, issue de son album Cheese sorti en 2010.
 Je cours, chanson du groupe Kyo.
 Je cours, chanson de la chanteuse française Ophélie Winter.
 Je cours, chanson et single de 2012 de la chanteuse Marie-Mai.
 Je cours, chanson du groupe Boulevard des airs de l'album Les Appareuses Trompences sortie en 2013.